

Выпуски игр